De Grand Prix-wegrace van Spanje 1998 was de derde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1998. De race werd verreden op 3 mei 1998 op het Circuito Permanente de Jerez nabij Jerez de la Frontera, Spanje.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

1998
Spanje